IZW steht für:
 Infozentrum Wasserbau, wissenschaftliche Bibliothek der Bundesanstalt für Wasserbau
 Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Forschungseinrichtung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz

iZw steht für:
 im Zweifel, juristische Abkürzung

Abkürzung